Коса́д-Ривье́р (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхние Пиренеи. Входит в состав кантона Мобургет. Округ коммуны — Тарб.

Код INSEE коммуны — 65137.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 620 км к югу от Парижа, в 120 км западнее Тулузы, в 32 км к северу от Тарба.

Коммуна расположена на местности Бигорр. На востоке коммуны протекает река Адур, а на западе — река .

Климат 
Климат умеренно-океанический с солнечной тёплой погодой и обильными осадками на протяжении практически всего года.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 86 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 53 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 34 были экономически активными, 19 — неактивными (показатель активности — 64,2 %, в 1999 году было 70,2 %). Из 34 активных жителей работали 29 человек (14 мужчин и 15 женщин), безработных было 5 (3 мужчин и 2 женщины). Среди 19 неактивных 5 человек были учениками или студентами, 11 — пенсионерами, 3 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхние Пиренеи